Jasnaja Poljana (russisch Ясная Поляна) ist der Name folgender geografischer Objekte in Russland:

 Jasnaja Poljana (Tula), Geburts- und Wohnort des Schriftstellers Leo Tolstoi
 Jasnaja Poljana (Kaliningrad), Dorf in der Oblast Kaliningrad, früher Trakehnen
 Jasnaja Poljana (Bagrationowsk), Dorf in der Oblast Kaliningrad, früher Diedersdorf, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen
 Jasnaja Poljana (Chomutowka), Dorf in der Oblast Kursk
 Jasnaja Poljana (Stawropol), Siedlung in der Region Stawropol

Siehe auch:
 Jasna Poljana